Komořany est un toponyme qui peut désigner :

Komořany, un quartier de Prague ;
 Komořany, une commune du district de Vyškov, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie